Новоки́евка () — село в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 143 человека. Почтовый индекс — 27240. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,604 км². Код КОАТУУ — 3520887206.

Местный совет 
27240, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Тарасовка

Ссылки 
 Новокиевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района